

Cinema 
Where There's a Will – cortometraggio del 1923 diretto da John G. Blystone
 Where There's a Will – film del 1936 diretto da William Beaudine 
 Where There's a Will – film del 1955 diretto da Vernon Sewell

Letteratura 
 Where There's a Will – romanzo di Mary Roberts Rinehart del 1912
 Tre sorelle nei guai (Where There's a Will) – romanzo di Rex Stout del 1940
 Testamento che scotta (Where There's a Will) – romanzo di Aaron Elkins del 2005, Il Giallo Mondadori n. 2965

Musica 
 Where There's a Will – traccia dell'album Heidi Stern di Jennifer Rush del 1979

Televisione 
 Il testamento (Where There's a Will...) – episodio della seconda stagione di Cin cin
 Le ultime volontà (Where There's a Will) – episodio della prima stagione di Big Love
 Where There's a Will – episodio della terza stagione di White Collar